Grad Soteska je lahko:

 Grad Soteska (Helfenberg) - Studence, Občina Žalec
 Grad Stara Soteska - Loška vas, Občina Dolenjske Toplice

Glej tudi 

 Dvorec Soteska